Andrea Bearzi – giocatore e allenatore di calcio a 5 
 Bruno Bearzi – metallurgista
 Edoardo Bearzi – allenatore